Schwefel steht für:
 Schwefel, chemisches Element
 Schwefel (Band), deutsche Rockband

Schwefel ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef Schwefel (* 1942), deutscher Gesundheitssystemforscher und Entwicklungssoziologe
 Hans-Paul Schwefel (* 1940), deutscher Informatiker, Pionier auf dem Gebiet der Evolutionsstrategien
 Michelle Schwefel (* 1964), deutsche Autorin von Fantasyromanen

Schwefel ist ein Ortsteil:
Schwefel (Dornbirn) in der Stadt Dornbirn, Vorarlberg, Österreich
Schwefel (Hohenems) in der Stadt Hohenems, Vorarlberg, Österreich